Шипучка может означать:

 Шипучка - то же, что и газированная вода
 Водосливной канал «Шипучка».
 Шипучка (ядерное оружие).